Артука́йнен (, ) — один из самых западных районов города Турку, входящий в территориальный округ Пансио-Юрккяля.

Географическое положение 
Район расположен в пяти километрах от центральной части города.

История 
С 1935 года в районе действовал первый городской аэропорт, который в 1955 году со строительством нового аэропорта Турку был перемещён в другое место.

Население 
В 2004 году население района составляло всего 78 человек, что делало район самым малочисленным районом Турку. Малая заселённость района объясняется тем, что по-большей части район является индустриальным.

Климат 
22 апреля 2012 года в районе был зафиксирован температурный рекорд текущей весны, когда воздух прогрелся до .

См. также 
 Территориальное деление Турку
 Районы Турку

Примечания

Литература 
 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3

Ссылки 
 

Артукайнен